Béré ou Bere peut faire référence à :

Toponymes

Afrique 
 Bere, une ville du Botswana
 Bere, un village du Cameroun, dans le département de Mayo Rey et la Région du Nord.
 Béré, une des trois régions du district du Woroba en Côte d'Ivoire.
 Béré (ou Bere), le village chef-lieu du département de Béré, dans la province du Zoundwéogo et la région du Centre-Sud au Burkina Faso.
 Béré, la préfecture du département de la Tandjilé Centre, dans la région de la Tandjilé au Tchad.
 Béré, une ville du département de la Tandjilé Ouest, dans la région de la Tandjilé au Tchad.

Europe 
 Île de Bere, une île au sud de la péninsule de Beara, comté de Cork en Irlande. 
 Béré (Châteaubriant), un ancien hameau aujourd'hui inclus comme un quartier au nord-ouest de Châteaubriant, dans le département de la Loire-Atlantique, en France.
 Le prieuré de Béré, créé près de Châteaubriant au  (alors sous le nom de prieuré Saint-Sauveur) comme dépendance de l'abbaye de Marmoutier dans l'archidiocèse de Tours.
 La foire de Béré, la foire agricole, commerciale et foraine annuelle de Châteaubriant, créée au  et organisé depuis le  par les moines du prieuré Saint-Sauveur, aujourd'hui une des plus anciennes foires de France.

Odonymes 
 Le Béré, une rivière affluent du Bandama rouge  et qui donne son nom à la région de Côte d'Ivoire.
 Le Bere, une rivière affluent de la Zorge dans le bassin fluvial de l'Elbe en Allemagne.
 Le Béré, une rivière affluent de la Mūša (ou Mūsa) en Estonie.

Patronymes et personnalités 
  Bere, un patronyme basque.
 Béré, surnom informel donné parfois à Pierre Bérégovoy, ancien premier ministre français.

Homophones ou paronymes 
 Le béret (du gascon berret) est un couvre-chef d'origine basco-béarnaise.

Homonymie de toponyme